Katarzyna Michalak – polska pisarka
 Katarzyna Michalak – polska dziennikarka (reportażystka) radiowa